

Patronyme 

 Gustave Courbet (1819-1877), peintre français ;
 Amédée Courbet (1827-1885), amiral français ;
 Félicien Courbet (1888-1967), champion de natation belge ;
 Julien Courbet (1965-), journaliste, animateur-producteur français de télévision et radio ;

Entreprise 
 Courbet, maison de joaillerie française.

Marine 
 Trois navires de la marine française ont porté le nom de .

Arts 
 le musée Courbet, musée consacré au peintre Gustave Courbet ;
 le groupe Courbet, groupe d'artistes barcelonais revendiquant l'héritage révolutionnaire du peintre.

Toponyme 

 Courbet, aujourd’hui Zemmouri (ville d’Algérie) ;
 Courbet-Marine, aujourd’hui Zemmouri el Bahri (ville d’Algérie) ; 
 la péninsule Courbet, dans les îles Kerguelen ;
 la grotte du Courbet, site magdalénien situé sur la commune de Penne dans le département du Tarn ;
 Courbet, station de la ligne D du tramway de Bordeaux située sur la commune du Bouscat.

 le Courbet, rivière française dans le département de la Haute-Garonne.

Homophone 
 Julien Courbey (né en 1976), acteur français ;

Homonymie de patronyme